Fernlund ist der Familienname der folgenden Personen:

 Carl Gustav Fernlund (* 1950), schwedischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof
 Siegrun Fernlund (* 1937), schwedische Schriftstellerin